Sezon 1929/1930 był 6. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Helsingborgs IF. Nowym mistrzem ligi został zespół Örgryte IS.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1929 w piłce nożnej
1930 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1929 w Szwecji
1930 w Europie